anacron, ou  (), est un programme informatique qui permet l'exécution de tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles sur un système Unix. À la différence de cron, il ne suppose pas que la machine tourne en permanence. En conséquence, il peut être utilisé sur des machines qui ne tournent pas 24 heures sur 24, pour contrôler quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement des tâches qui sont ordinairement contrôlées par cron.

De plus, anacron n'est pas un daemon qui tourne en permanence sur une machine : il vérifie s'il y a des tâches à exécuter, les exécute éventuellement, puis se termine. Autrement dit, il doit y avoir un autre système qui s'assure qu'anacron est lancé périodiquement : il nécessite donc d'être lancé par des scripts de démarrage, par des tâches cron (on utilise bien souvent une tâche cron.hourly), ou encore d'être lancé manuellement.

Avantage 

Beaucoup de systèmes Unix sont configurés de façon à exécuter périodiquement un certain nombre de tâches de maintenance : suppression de fichiers inutilisés, archivage de journaux, indexation de fichiers, etc. On souhaite souvent que l'exécution de ces tâches se fasse dans une période où la charge système est faible, par exemple durant la nuit, pour ne pas contraindre l'utilisateur.

En utilisant cron, si le système est éteint au moment où la tâche était planifiée, elle ne s'effectuera pas cette fois-ci, et il faudra attendre l'occurrence suivante pour voir la tâche s'effectuer. anacron, à son démarrage, vérifie pour chaque tâche si elle a été lancée dans les n derniers jours, n étant la périodicité définie pour cette tâche. Si la réponse est non, anacron lance la commande relative à la tâche. Si donc, la machine était éteinte au moment exact où la tâche aurait dû s'effectuer pour respecter la période de n jours, on l'exécute au prochain démarrage d'anacron.

Liens externes 

  Anacron sur SourceForge
 man anacron(8) Page anacron du manuel Unix

Logiciel utilitaire
Logiciel pour Unix